Садко́ — герой былин новгородского цикла.
 Садко — кратер на Хароне.
 Садко — симфоническая картина Николая Римского-Корсакова. Одно из первых программных сочинений композитора.
 Садко — опера Николая Римского-Корсакова в семи картинах.
 Садко — полотно русского живописца Ильи Репина. 
 Садко — художественный фильм-сказка, поставленный в 1952 году режиссёром Александром Птушко.
 Садко — ленинградский вокально-инструментальный ансамбль (1966—1969).
 Садко — государственный ансамбль русской музыки и танца.
 Садко богатый — кукольный мультфильм режиссёра Вадима Курчевского, 1975, «Союзмультфильм».
 Садко (мультфильм) — российский полнометражный компьютерно-анимационный фильм 2018 года.
 Садко — псевдоним театрального и музыкального критика В. И. Блюма.

Техника 
 Садко (телевизор) — марка советского унифицированного телевизора, производившегося на Новгородском телевизионном заводе.
 ГАЗ-33097 «Садко» — грузовой автомобиль Горьковского автомобильного завода.
   Садко. - прозвище танка Т-64.
 Садко (ледокол) — ледокол-пароход (1912—1941).
 Садко (дизель-электрический ледокол) — пограничный ледокольный сторожевой корабль проекта 97АП, построенный в 1968 году.
 Садко (подводная лодка) — туристическая подводная лодка построенная на средства ЦКБ «Рубин», спущена на воду в 1997 году.

Прочее 
 Садко — гидрокостюм сухого типа для подводного плавания производства СССР.
 Садко - советский сорт картофеля (выведен Белорусским НИИ картофелеводства и плодоовощеводства в 1979 г.).
 Садко — клуб аквалангистов Николаева.

Примечания